Arquitectura:
 Panteó (arquitectura), edifici de culte dedicat a tots els déus 
 Panteó de Roma, construït per l'emperador Adrià en substitució del que havia fet aixecar Marc Vipsani Agripa el 27 aC i que ha donat nom a tots els altres Panteons 
 Panteó de París, del 
 Panteó de Londres també del 
 Panteó familiar, edifici, generalment en cementiris, on es deixen les restes mortals d'algunes persones
 Religió:
 Panteó (mitologia), conjunt de les divinitats d'una determinada religió politeista.
 Panteó egipci Societat: El panteó''', catàleg d'herois i homes il·lustres d'una determinada nació, corrent filosòfic o tradició política